Resolution Island ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Resolution Island (Nunavut), Insel in Kanada
 Resolution Island (Neuseeland), Insel in Neuseeland